Гульке́вич — фамилия белорусского происхождения.

Персоналии 
 Гулькевич, Александр Васильевич (?—1891) — русский генерал-лейтенант, наказной атаман Сибирского и Астраханского казачьих войск.
 Гулькевич, Константин Николаевич (1865—1935) — русский дипломат.
 Гулькевич, Леонид Орестович (1865—1919) — гидрограф, генерал-майор, участник Гражданской войны. В годы Первой мировой войны занимал должность лоц-командира общества Николаевских и Херсонских лоцманов.
 Гулькевич, Николай Васильевич (1814—1876) — тайный советник, статс-секретарь, управляющий Кавказским комитетом. В его честь был назван поселок Гулькевичи.